Velička kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Velička (vattendrag i Tjeckien), Olomouc, 
 Velečka, vattendrag, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar